

Geografia
Lares – rifugio alpino sul monte Carè Alto
Lares – località peruviana nella regione di Cusco, capoluogo del distretto omonimo
Lares – città nell'entroterra occidentale di Porto Rico
Distretto di Lares – distretto della provincia di Calca, in Perù

Mitologia
Lares – nome latino dei Lari.
Lares compitales – spiriti protettori dei crocicchi.
Lares domestici – spiriti protettori della casa.
Lares familiares – spiriti protettori della famiglia.
Lares permarini – spiriti protettori del mare.
Lares praestitis – spiriti protettori dello stato.
Lares rurales – spiriti protettori della terra.
Lares viales – spiriti protettori dei viaggiatori.
Lares militares – spiriti protettori dell'esercito.

Persone 
Christian Dario Lares – pallavolista argentino

Altro
LARES – ex compagnia aerea rumena
Lares – rivista quadrimestrale di studi demo-etno-antropologici
LARES – satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana
Grito de Lares – piccola sommossa del 1868 per l'indipendenza di Porto Rico
Lares – personaggio immaginario della serie videoludica Gothic
Patriotas de Lares – franchigia pallavolistica maschile portoricana